Гурбатов — фамилия; имеет женскую форму Гурбатова.

 Известные носители 
 Гурбатов, Турал Аллахверян оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, нападающий. 
 Гурбатов, Сергей Николаевич (род. 1950) — советский и российский физик.